Cet article présente l'évolution de la population et la superficie des départements français de 1968 à nos jours. Les données présentées correspondent :
 à la population sans doubles comptes jusqu'en 1999 ;
 à la population municipale à partir de 2008, publiée chaque année par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et validée par un décret publié au Journal officiel.

La population totale comprend des doubles comptes.

Évolution 
Entre 2014 et 2020, seuls 67 des 101 départements français ont gagné en population. Les trente-deux départements métropolitains qui ont perdu des habitants sont les suivants : l'Allier et Cantal en Auvergne-Rhône-Alpes, le département du Jura, la Nièvre, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, l'Yonne et le Territoire de Belfort en Bourgogne-Franche-Comté, le Cher, l'Eure-et-Loir, l'Indre et le Loir-et-Cher en Centre-Val de Loire, les Ardennes, la Marne, la Haute-Marne, la Meuse et le département des Vosges dans le Grand Est, l'Aisne, le Pas-de-Calais et la Somme dans les Hauts-de-France, Paris en Île-de-France, la Manche, l'Orne et la Seine-Maritime en Normandie, la Charente, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, le Lot-et-Garonne et la Haute-Vienne en Nouvelle-Aquitaine, la Mayenne et la Sarthe dans les Pays de la Loire.

À l'inverse, les dix départements qui ont le plus gagné en population sont la Loire-Atlantique, la Haute-Garonne, l'Hérault, la Gironde, la Seine-Saint-Denis, l'Ille-et-Vilaine, la Haute-Savoie, le Var, le Bas-Rhin et le Rhône.

La Guadeloupe a en apparence perdu des habitants entre 1999 et 2008. Cette diminution de la population légale résulte cependant de la création des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Au recensement de 1999, la population de la Guadeloupe sans l'arrondissement de Saint-Martin-Saint-Barthélemy était de . La population du département a donc en fait augmenté de plus de  sur la période considérée, à territoire constant.

Le statut du département du Rhône est différent car la métropole de Lyon remplace ce département en tant que collectivité territoriale (mais pas en tant que circonscription administrative de l'État) sur les communes membres de l'ancienne communauté urbaine de Lyon, ce qui fait qu'en  (population au ) ce département a en fait  tandis que la métropole de Lyon en compte .

Liste des départements

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Chiffres de population de la France
 Département français
 Listes des départements classés :
 par PIB/habitant
 par dépenses et endettement
 par altitude
 par superficie forestière

+Population